Ray Williams peut désigner :
 Ray Williams (né en 1927), un joueur de rugby à XV international gallois ;
 Ray Williams (né en 1930), un joueur anglais de football ;
 Ray Williams (né en 1954) , un joueur américain de basket-ball ;
 Ray Williams (né en 1946), un joueur anglais de football.